Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в комбинации на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 17 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт скоростного спуска запланирован на 10:30 по местному времени (UTC+8), а слалома на 14:10. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами. Полную команду из 4 человек выставили только сборные США и Италии.

Женщины 12-й раз в истории разыграли медали в комбинации на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1936 года.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в комбинации была швейцарка Мишель Гизин. Гизин вновь выиграла золото, опередив серебряного призёра более чем на секунду. Гизин стала третьей горнолыжницей в истории, кто выиграл комбинацию на Олимпийских играх дважды подряд, ранее это удавалось Янице Костелич (2002 и 2006) и Мария Хёфль-Риш (2010 и 2014).

Венди Хольденер завоевала свою пятую олимпийскую награду, ранее не менее 5 медалей на Олимпийских играх выигрывали 9 горнолыжников (в том числе 4 женщины). Федерика Бриньоне стала первой в истории итальянкой, ставшей призёром комбинации на Олимпийских играх.

Чемпионка мира 2021 года и серебряный призёр Олимпийских игра 2018 года в комбинации американка Микаэла Шиффрин показала высокий результат в скоростном спуске (пятое время) и была фаворитом перед слаломом (Гизин проиграла ей 0,44 сек в скоростном спуске). Однако в слаломе Шиффрин сошла вскоре после начала. Это стало очередным разочарованием для американки на Играх в Пекине, ранее она также сошла уже в первых попытках гигантского слалома и слалома.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)